Okręty US Navy o nazwie USS „Ottawa”

 Pierwszy USS „Ottawa” (1861) był kanonierką w czasie wojny secesyjnej.
 Drugi USS „Ottawa” (AKA-101) był okrętem transportowym. W służbie w latach 1945-1947.

Ottawa